Svartstenen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartstenen, Larsmo, Österbotten,  (4 ha)
 Svartstenen, Björneborg, Österbotten,  (1 ha)

Se även
Svartstenarna